VRM est un sigle pouvant signifier :
 Véhicule radio-médicalisé
 Vendor Relationship Management, sigle anglais se posant comme la contraposée de la Gestion de la relation client (en anglais ). VRM peut donc être traduit comme Gestion de la relation vendeur.
 Voltage regulator module, sigle anglais désignant un type d'alimentation électrique utilisé pour alimenter certains processeurs d'ordinateur.

Notes et références